Belgische rivier: Semois
Franse gemeente: Semoy (Frankrijk)